

Sigle
 We Came as Romans – gruppo musicale statunitense
 World Conference against Racism – conferenza mondiale contro il razzismo